Campionato mondiale di pallanuoto maschile 2001
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 2001